DR-Baureihe 99.27 bezeichnet

 99 271 bis 273 (1943–1945), siehe LD G 3/4
 99 271 (1946–1952), siehe ZVTM Nr. 14 bis 21